Braccianesi – abitanti di Bracciano
Braccianesi – abitanti di Pisciarelli